William Whitelaw ist der Name folgender Personen:

* William Whitelaw (Politiker, 1848) (1848–1946), schottischer Politiker
 William Whitelaw, 1. Viscount Whitelaw (1918–1999), schottischer Politiker
 William Whitelaw Blanco (1946–1976), uruguayischer Guerillakämpfer